Сакя Тризин е традиционна титла на главата на школата Сакя на тибетския будизъм. Тази школа е основана около 1073 година, когато Кьон Кьончог Гялпо от тибетската аристократична фамилия Кьон основава в областта Сакя манастир, който се превръща в седалище на традицията Сакя.

Настоящият Сакя Тризин 
Сегашният Сакя Тризин е четиридесет и първият носител на тази титла и духовното му име е Нгаванг Кунга Тегчен Палбар Тринлей Сампел Ванги Гялпо.

Сакя Тризин е роден в Цедонг, близо до Шигатзе в Тибет на 7 септември 1945 година, а интензивното му духовно обучение започва на петгодишна възраст. От своя баща Ваджрадхара Нгаванг Кунга Ринчен той получава важни учения и посвещения на линията Сакя. След това продължава ръководен от основния си учител Нгаванг Лодро Шенпен Нингпо, както и много други тибетски учени изучавайки задълбочено както философските, така и езотеричните будистки традиции. На четиринадесет годишна възраст през 1959 година той бива официално интронизиран като глава на школата Сакя. През същата година заради китайската инвазия подобно на много други лами и монаси Сакя Тризин заедно със семейството си заминават от Тибет в Индия. 
За да запази непрекъсната линията на семейство Кьон през 1974 година Сакя Тризин взема за съпруга Таши Лакий от благородна фамилия в Дерге в източната тибетска провинция Кхам. През същата година се ражда първият им син Кьондунг Ратна Ваджра Ринпоче, а през 1979 година и вторият им син Кьондунг Гяна Ваджра Ринпоче.

През 1969 година Сакя Тризин установява седалището на школата в Раджпур, Индия като постраоява манастир, известен като Сакя Център. Оттогава насетне той се заема с опазването и предаването на хилядолетната приемственост на следващите поколения. Основава също Сакя Институт, Сакя Колеж, Сакя женски манастир, Сакя колеж за монахини, Сакя болница и много други.

Като всепризнат авторитет Сакя Тризин интензивно пътува по света за да преподава. Над 18 пъти той предава и обширния цикъл учения на Ламдре или най-важното учение на школата Сакя, а също и тантричните посвещения за множество практики – както на Сакя, така и на другите приемствености в тибетския будизъм. Сакя Тризин е обучил двамата си синове и те също пътуват по целия свят и преподават будистките методи.

Поколенията държатели на линията Сакя 

Кьон Кьончог Гялпо е почитан като първи Сакя Тризин. През 1073 година той основава манастир в местността Сакя и оттук идва името на линията.

Източници

Външни препратки 
 Sakya Dolma Phodrang's official website
 Hungarian website of Sakya Trizin including some information about Jetsun Kushok Chimey Luding
 The Kalyanamitra Fund 
 Parting from the Four Attachments by Sakya Trizin 
 Рангджунг Йеше Уики
 Ригпа Уики

Будистки лами
Будистки титли
Ваджраяна
Тибетски будизъм